Дамма́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 412,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Даммар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Даммар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена